Az 1983-as férfi röplabda-Európa-bajnokságnak – amely a 13. férfi röplabda-Eb volt – a Német Demokratikus Köztársaság adott otthont 1983. szeptember 17. és szeptember 25. között. A mérkőzéseket 3 városban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott a 11. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1983-as női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság F
Férfi röplabda-Európa-bajnokság